Шкуратовка — название населённых пунктов:

Россия 
 Шкуратовка — деревня в Рославльском районе Смоленской области.

Украина 
 Шкуратовка — село в Белопольском районе Сумской области.

См. также 
 Шкуратов
 Шкуратово